Guerra polaco-rusa se refiere a alguno de los conflictos entre Polonia (incluida la Mancomunidad de Polonia-Lituania) y Rusia.